

Patronyme 
Leteurtre est un nom de famille français ; il est surtout localisé en Normandie, principalement en Seine-Maritime. Il est notamment porté par : 

 Claude Leteurtre (né en 1940), homme politique français ; 
 Valérius Leteurtre (1837–1905), homme politique français.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand